Dead Presidents (engl. tote Präsidenten) steht für:

 die US-Dollar-Banknoten
 die amerikanische Hip-Hop-Gruppe Dead Prez
 Dead Presidents (Song), einen Song von Jay-Z
 Dead Presidents (Film), einen Film von Albert Hughes aus dem Jahr 1995